Ŭ, ŭ (U с краткой) — буква расширенной латиницы, 26-я буква алфавита эсперанто, также используемая в белорусской латинице, джарайском, мада и квасио.

Использование 
В эсперанто и белорусской латинице буква обозначает звук .

Также используется в белорусской национальной системе транслитерации географических названий, романизации ALA-LC и научной транслитерации кириллицы для передачи буквы Ў.

В джарайском обозначает краткий гласный  или глоттализованный  (на конце слова).

См. также 
 Список букв латиницы

Примечания

Ссылки